Fernando steht für:

 Fernando (Vorname), spanischer und portugiesischer Vorname
 Fernando (Lied), Popsong von ABBA
 Fernando (* 1980), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fernando Santos (Fußballspieler, 1980)

Fernando ist der Familienname folgender Personen:
 Ajith Fernando (* 1985), deutscher Faustballer
 Edmund Joseph Fernando (1921–2004), sri-lankischer Geistlicher, Bischof von Badulla
 Eranda Dinesh Fernando (* 1990), sri-lankischer Dreispringer
 Ernest Fernando (1938–2022), sri-lankischer Ringer
 Fidelis Lionel Emmanuel Fernando (* 1948), sri-lankischer Geistlicher, Bischof von Mannar
 Frank Marcus Fernando (1931–2009), sri-lankischer Geistlicher, Bischof von Chilaw
 Joseph Vianney Fernando (* 1942), sri-lankischer Geistlicher, Bischof von Kandy
 Julian Winston Sebastian Fernando (* 1945), sri-lankischer Ordensgeistlicher, Bischof von Badulla
 Keerthisiri Fernando (* 1961), sri-lankischer anglikanischer Geistlicher, Bischof von Kurunegala  
 Kenneth Fernando (* 1932), sri-lankischer anglikanischer Geistlicher, Bischof von Colombo  
 Kumudumali Fernando (* 1990), sri-lankische Kugelstoßerin
 Lantra Fernando (1957–2014), sri-lankischer Cricketspieler
 Manilal Fernando (* 1949), sri-lankischer Fußballfunktionär
 Nicholas Marcus Fernando (1932–2020), sri-lankischer Geistlicher, Erzbischof von Colombo
 Peter Fernando (1939–2016), indischer Geistlicher, Erzbischof von Madurai
 Skiz Fernando, Jr. alias Spectre, US-amerikanischer Label-Gründer, Musiker, Produzent und Supervisor
 Swithin Fernando († 2009), sri-lankischer anglikanischer Geistlicher, Bischof von Colombo  
 Thomas Fernando (1913–2006), indischer Geistlicher, Bischof von Tuticorin

Siehe auch:
 Fernando Póo
 Fernando de la Mora
 San Fernando
 Vila Fernando